Lagochilus (plant), een geslacht uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae)
Lagochilus (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)